Krukowszczyzna bezeichnet Orte in Polen:
 Krukowszczyzna, ein Dorf der Gmina Korycin in der Woiwodschaft Podlachien
 Krukowszczyzna, ein Dorf der Gmina Michałowo in der Woiwodschaft Podlachien